Fritz Weidner – niemiecki architekt
 Thorsten Weidner – niemiecki florecista